Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a női 3 méteres műugrás versenyeit augusztus 22-én és 23-án rendezték. A versenyszámban 18-an indultak. A győztes a svéd Ulrika Knape lett. A magyar induló Kelemen Ildikó a 17.  helyen végzett.

Eredmények

Források
 

Műugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon